Загру́зка:
 Загрузка файлов — скачивание () файлов с сервера из сети или закачивание () на удалённый компьютер в сеть
 Начальная загрузка компьютера () — многошаговый процесс запуска компьютера
 Цифровая загрузка — цифровая дистрибуция
 Загрузка. Подлинная история Интернета
 Загрузка сознания
 Средняя загрузка — в операционных системах класса UNIX (в т.ч. Linux/FreeBSD) является мерой объема вычислительной работы, выполняемой компьютерной системой. Значение средней загрузки представляет собой некоторую упрощённую статистку работы системы за определенный период времени. 
 Загрузка (телесериал) — американский фантастический телесериал 2020 года.